Владимир Рыбак — имя следующих персоналий:
* Рыбак, Владимир Васильевич (род. 1946) — спикер парламента Украины (2012—2014).
 Рыбак, Владимир Иванович (1971—2014) — украинский политик, депутат Горловского городского совета, Герой Украины.